Боян Асенов Биолчев е български учен филолог (полонист, славист и литературовед) – академик, професор и ректор на Софийския университет (1999 – 2007), писател (сценарист, романист, разказвач, детски автор), редактор и киноактьор.

Биография 
Роден е в София през 1942 година. Произхожда от големия прилепски род Биолчеви. Дядо му Боян Биолчев е деец на ВМОРО и македоно-одрински опълченец.

Завършва гимназия в София. Следва полска филология в Ягелонския университет в Краков, Полша (1962 – 1968), където получава магистърска степен след защита на дипломна работа през юни 1968 г. Постъпва като аспирант в Софийския университет (1969). През 1972 г. Боян Биолчев печели конкурс за асистент по полска литература в Катедрата по славянски литератури на Факултета по славянски филологии. През 1977 г. защитава докторска дисертация на тема „Драматургията на Станислав Виспянски“ под ръководството на Куйо Куев, а в 1982 г. се хабилитира с книгата „Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс“. От 1982 до 1996 г. е доцент, през 1996 г. става доктор на филологическите науки с труда „Адам Мицкевич – между осанката на народния пророк и homo ludens“. От 1996 г. е професор.

През 1992 г. Боян Биолчев става ръководител на Катедрата по славянски литератури. От 1991 до 1993 г. е заместник-ректор на Софийския университет, а от 1995 г. е декан на Факултета по славянски филологии. През октомври 1999 г. е преизбран на същия пост. От ноември 1999 година до 14 ноември 2007 година е ректор на Софийския университет.

Извън рамките на университета Биолчев е председател на секция „Сравнително литературознание“ на Световния съвет на славистите. През 2002 г. е избран за академик на Световната академия „Платон“ със седалище в гр. Патра, Гърция. Бил е главен редактор на вестник „Софийски университет“ (1980 – 1991), член на редколегията на списание „Летописи“ (1991 – 1997) и на редакционния съвет на „Литературен вестник“ от 1996 г.

От 1965 г. е автор на над 200 научни публикации: монографии, студии, статии, предговори, научни съобщения. В периодичния печат публикува статии и изказвания с общокултурна и публицистична насоченост. Автор е на 20-ина белетристични книги. Негови романи и разкази са преведени на няколко европейски езика. Сценарист е на 6 игрални и 2 документални филма. Сред най-известните му книги са сборникът „Сатурнов кръг“ и романът „Амазонката на Варое“.

Председател е на Обществения съвет към БНТ от 2018 г.

Женен е за кинорежисьорката Мариана Евстатиева.

Награди 
 2006 – Награда „Вик“ за български роман на годината за „Амазонката на Варое“
 2008 – Голяма награда за литература на Софийския университет
 Биолчев връх на Антарктическия полуостров е наименуван на Боян Биолчев, „участник в антарктическата кампания през 2000/01 и последващи сезони, осигурил подкрепа за националната антарктическа програма“.

Библиография

Научни книги 
 „Пътят на едно Възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс“. 1987.
 „Отвъд мита“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1999, 258 с.

Художествена проза 
 „Пробуждане“ (сборник с разкази). 1975.
 „Сапфир“ (сборник с новели). 1979.
 „Очите плачат различно“ (роман). София: Профиздат, 1981, 204 с.
 „Сатурнов кръг“ (роман). София: Профиздат, 1983, 151 с.
 „Холтер-87“ (сборник с новели). 1990.
 „Мираж под наем“ (сборник с новели). Велико Търново: Абагар, 1991, 123 с.
 „Бюро намерени вещи през 2001 г.“ (сборник с разкази). 1992.
 „Нищо за продан“ (сборник с новели). София: Христо Ботев, 1994, 213 с.
 „Зуброва трева“ (сборник с разкази).
 „Внезапна арена“ (сборник с разкази). София: Хемус, 1995, 117 с.
 „Писма от рая“ (сборник с разкази).
 „Листа от ада“ (сборник с разкази). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1996, 137 с.
 „Усещане за България“ (сборник с разкази). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998, 32 с. (ISBN 954-07-1398-6)
 „Държавата Урария“ (сборник с разкази). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998, 231 с.
 „Сладко нищо“ (сборник с разкази). София: Анубис, 2001.
 „Амазонката на Варое“ (роман). София: Труд, 2005, 358 с. (ISBN 954-528-561-3)
 „Белег“ (сборник с разкази). София: Стандарт, 2006, 140 с. (ISBN 954-90426-3-4)
 „Летен сняг“ (сборник с разкази). Пловдив: Жанет-45, 2009 (ISBN 978-954-491-527-8)
 „Антарктида – окото на Космоса“ (реалити роман). София: Стандарт, 2011, 104 с. (ISBN 978-954-2934-27-1)

Книги за деца 
 „Градината на чичо Блум“. София: Отечество, 1984, 104 с.
 „Божко Еколожко“. Велико Търново: Фабер, 2011.

Учебници 
 Учебник по литература за 6. клас (в съавторство със София Ангелова, Деян Янев и Мартен Калеев). София: Анубис-Булвест 2000, 2017.
 Учебник по литература за 7. клас (в съавторство с Николай Аретов и Нели Илиева). София: Анубис-Булвест 2000, 2018.
 Учебник по литература за 9. клас (в съавторство с Борис Минков, Николай Аретов и Веселина Тонева). София: Анубис-Булвест 2000, 2018.
 Учебник по литература за 10. клас (в съавторство с Борис Минков, Нели Илиева и Веселина Тонева). София: Анубис-Булвест 2000, 2019.

Филмография

Като сценарист 
 Похищението (2009)
 Племенникът чужденец (1990)
 Очите плачат различно (тв, 1989)
 Вик за помощ (1984)
 Тайната на дяволското оръжие (1982)

Като актьор 
 Людмил и Руслана (6-сер. тв, 2008)

Родословие

Бележки

Външни препратки 
 Страница на Боян Биолчев в Литернет
 
 
 От и за Боян Биолчев в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България
 Амелия Личева, „Боян Биолчев на 60“, в. „Култура“, бр.45, 6 декември 2002 г.
 „Личната Света Троица на Боян Биолчев: Разговор с писателя“, разговора води Амелия Личева, в. „Култура“, бр.43, 29 октомври 1999 г.
 Боян Биолчев чете от книгата си „Амазонката от Варое“ за рубриката на списание Public Republic „Лица на глас“, видео
 „Умно село“: Нищо за продан, Филм за писателя, сценариста, харпунджията и ценител на гроздовата ракия Боян Биолчев от поредицата „Умно село“, видео

Преподаватели в Софийския университет
Ректори на Софийския университет
Български литературни критици
Български полонисти
Български слависти
Академици
Български автори на разкази
Български детски писатели
Български сценаристи
Български романисти
Български журналисти
Български актьори и актриси
Възпитаници на Ягелонския университет
Боян
Родени в София